Egypten håndboldlandshold for mænd er det mandlige landshold i håndbold for Egypten, som bliver kontrolleret af Egyptens håndboldforbund. Det er et af de mest succesfulde afrikanske landshold, og i 2001 blev det Egyptiske landshold det første ikke-Europæiske hold, der nåede en  VM-semifinale.

Resultater

VM i håndbold 
 1964:	14. plads
 1993:	12. plads
 1995:	6. plads
 1997:6. plads
 1999:	7. plads
 2001:	4. plads
 2003:	15. plads
 2005:	14. plads
 2007:	17. plads
 2009:	14. plads
 2011:	14. plads
 2013:	16. plads
 2015:	14. plads
 2017:	13. plads
 2019: 8. plads
 2021: 7. plads
 2023: 7. plads

Afrikamesterskabet

Spillertruppen 
Den egyptiske spillertrup ved VM i herrehåndbold 2021 i Egypten.

Cheftræner:  Roberto García Parrondo

Kilder

Eksterne henvisninger 
 Officiel webside 
 IHF profil 

Herrehåndboldlandshold
Håndboldlandshold (herrer)